Distrikt Mollepata bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Mollepata (Anta), Distrikt in der Provinz Anta (Region Cusco)
 Distrikt Mollepata (Santiago de Chuco), Distrikt in der Provinz Santiago de Chuco (Region La Libertad)